Konyakok, a nagák közé tartozó népcsoport Mianmárban
 Konyak, a konyakok nyelve
 Konyak, a borpárlat elavult elnevezése.
 Cognac, eredetvédett francia borpárlat
 Cognac, község Franciaország Poitou-Charentes régiójában, Charente megyében